

Persone 
 Liselotte Ungers – scrittrice tedesca
 Oswald Mathias Ungers – architetto e teorico dell'architettura tedesco noto anche con l'acronimo OMU
 Simon Ungers – architetto tedesco